Zappetti – cognome italiano
 Gino Zappetti – ex calciatore italiano